Festkörperdetektor bezeichnet:

Halbleiterdetektor
Speziell in der Medizintechnik Bezeichnung den Flachbilddetektor für Röntgenstrahlen